Kute Reje (Linge), een plaats in Indonesië
Kute Reje (Terangun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing